Mediokratie hat verschiedene Bedeutungen:

 Herrschaft der Medien, siehe Mediokratie (Medienherrschaft)
 Herrschaft der Mittelmäßigkeit, siehe Mediokratie (Herrschaft der Mittelmäßigkeit)

Siehe auch:
 Mediendiktatur